ВАФ — аббревиатура:

 ВАФ — Военная академия имени М. В. Фрунзе
 ВАФ — Восточноафриканская Федерация